Der Portugal-Halbmarathon () ist ein Halbmarathon in Lissabon. Als Gegenstück des im Frühling stattfindenden Lissabon-Halbmarathons wird er seit 2000 im Herbst ausgetragen und ist mittlerweile ebenso bedeutend wie sein Schwesterlauf.

Der Start ist auf der Ponte Vasco da Gama, auf der die ersten sechs Kilometer in Richtung Lissabon zurückgelegt werden. Nach einem Wendepunktstück nach Norden auf der durch die Stadt Sacavém führenden Schnellstraße IC2 geht es südwärts durch Moscavide in das Stadtgebiet von Lissabon, wo die letzten 6 km durch den Parque das Nações (Gelände der Expo 98) verlaufen. Das Ziel ist vor dem Pavilhão de Portugal.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:00:12 h, Titus Ekiru (KEN), 2019
 Frauen: 1:06:54 h, Peres Jepchirchir (KEN), 2019

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, AIMS

Weblinks 
 Offizielle Website (deutsch)

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Portugal
Leichtathletikwettbewerb in Lissabon
Gegründet 2000